Шоше́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Вандея. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 360 км на південний захід від Парижа, 50 км на південний схід від Нанта, 22 км на північний схід від Ла-Рош-сюр-Іона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 918 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 2314,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Посилання 

 Шоше на сайті французького Національного інституту географії 
 [ Розташування муніципалітету Шоше на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Вандея

Примітки 

Муніципалітети департаменту Вандея